Jacob de Petersen (1622 - 1704), kamerheer van koning Frederik III van Denemarken.
 Jacob de Petersen (1703 - 1780), Amsterdams bestuurder en slavenhandelaar